Windmühle Wengelsdorf steht für folgende Windmühlen in Weißenfels, Sachsen-Anhalt:

 Windmühle Wengelsdorf (Turmholländer)
 Windmühle Wengelsdorf (Bockwindmühle)